Cesar Nivaldo Gon (Amparo, 9 de julho de 1971) é um empreendedor na indústria de tecnologia da informação e digital, além de fidei defensor da competitividade da indústria nacional de software no mercado global. É co-fundador e CEO da CI&T, empresa de inovação digital nascida em Campinas (SP) pioneira na aplicação de design e tecnologias avançadas.

Ao longo de sua carreira, Gon tem ministrado palestras em dezenas de congressos e eventos de tecnologia da informação e empreendedorismo, além de contribuir de forma recorrente por meio de mais de uma centena de entrevistas e artigos para veículos de imprensa, como Exame, Veja, Época, Valor Econômico, Gazeta Mercantil, O Estado de S. Paulo, ComputerWorld, B2B Magazine, TV Globo, TV Cultura e Rádio CBN, entre outras. Em 2019, foi homenageado como Empreendedor do Ano 2020 no Brasil pela Ernst & Young (EY), na categoria Master.

Biografia 
Cesar Gon é Engenheiro da Computação com mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atua também como investidor ativo em fundos de risco e startups.

Tem três filhos, adora tecnologia, vinhos, charutos e futebol, sendo torcedor do Palmeiras.

Gon aprendeu sozinho a realizar programação de computadores aos 11 anos e, aos 13 anos, vendeu o código de um jogo de xadrez para uma revista de tecnologia.

Em maio de 1995, quando ainda trabalhava na empresa júnior da faculdade de computação da Unicamp, com apenas 23 anos, fundou a CI&T, uma empresa pioneira em serviços digitais, para ajudar grandes empresas a fazer mudanças em escala, conectando resultados de negócios com soluções de tecnologia.

Sob sua liderança como CEO, a companhia alcançou 25 anos consecutivos de crescimento e expansão global.

Durante sua trajetória de empresário do setor de software, Gon enfrentou a visão de que estaria reservado às empresas brasileiras um papel secundário na indústria mundial de software, ComputerWorld.

A partir de 2003, Gon fez parte de diversas ações de mobilização de empresários brasileiros do setor de software rumo à qualidade e exportação.

Em abril de 2004, participou da fundação do consórcio Actminds, que agregou 10 empresas brasileiras da região de Campinas voltadas à exportação de software para os EUA.

Em novembro de 2006, foi presidente da comissão de organização do I Encontro de Empreendedores da Unicamp e atuou na fundação do grupo Unicamp Ventures, do qual foi o primeiro presidente e reuniu mais de 150 empresas "filhas da Unicamp".

Na CI&T, Gon liderou uma história de inovação, crescimento e internacionalização baseada na produção de software com qualidade. Tanto que foi a primeira empresa brasileira a ser oficialmente avaliada como CMM 3, em 2004, e a segunda a tornar-se CMMI 5, no início de 2007.

Em 2010, o empresário foi nomeado o oitavo homem mais influente em nearshore/TI Outsourcing pela revista Nearshore Americas. O reconhecimento obteve destaque na Revista Forbes.

Em 2015, Gon exerceu papel fundamental em ações como o núcleo Softex Campinas, o consórcio de exportação ActMinds, a rede Unicamp Ventures, a empresa de investimentos IVP e no apoio à Agência Inova Unicamp.

Em 2019, Gon foi reconhecido como Empreendedor do Ano no Brasil pela Ernst & Young (EY). O anúncio possibilitou a indicação do executivo ao prêmio no âmbito global.

É coautor do livro “Faster, faster: The Dawn of Lean Digital”, que conta a história da CI&T e sua jornada de experimentação em processos e metodologias para obter velocidade e impacto nos negócios. Lançada em janeiro de 2020, a publicação aborda a experiência de Gon e outros executivos da companhia na criação do Lean Digital.

Em artigo publicado no MIT Sloan Management Review, no qual Gon é colunista desde 2020, o executivo define a metodologia: “Do ponto de vista metodológico, participei intensamente nas últimas duas décadas da criação de um framework abrangente e poderoso que chamamos LEAN DIGITAL: a combinação de disrupção digital, caracterizada pelo uso agressivo de tecnologia, dados e design com a disciplina do pensamento enxuto e seu desdobramento em um modelo de liderança e operação voltado ao aprendizado”.

Também desde 2020, Gon é tech advisor do Grupo Boticário e membro do Conselho Administrativo do Fundo Patrimonial Lumina Unicamp.

Em 2021, tornou-se membro do conselho do Lean Enterprise Institute (LEI) e do board da Raia Drogasil.

Atualmente (2021), se mantém como CEO da CI&T Software S.A. e presidente do conselho da Sensedia, atuando como um importante porta-voz sobre as áreas de Desenvolvimento de Liderança e Transformação Digital.

Prêmios e Reconhecimento 
 Reconhecido e homenageado como Empreendedor do Ano 2020 no Brasil pela EY, na categoria Master, em 2019
Entrevistas e contribuições - Cornell University
A riqueza é o saber
Cesar Gon é nomeado um dos 10 homens mais influentes em nearshore/TI outsourcing pela Nearshore Americas, em 2010
Entrevista para o portal IT Web - Perfil: Cesar Gon, fundador da CI&T, carrega o empreendedorismo na veia, outubro de 2009
Membro do Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade (CONTEC) da FIESP, entre outubro de 2007 e setembro de 2009.
Destaque do jornal Gazeta Mercantil na matéria "Do café à tecnologia de ponta, 120 anos de pesquisa", 9 de abril de 2007.
Recebeu o prêmio Liderança em Computação, do Instituto de Computação da Unicamp, em 2006.
Agraciado como membro honorário da Academia do Empreendedor (INEMP), em 2006.
Vencedor do prêmio Apex-Brasil na categoria Consolidação de Mercados, como diretor do consórcio Actminds, novembro de 2006.
Vencedor da 3ª edição do Prêmio “10 Empreendedores do Novo Brasil”, da Revista Você S.A., junho de 2004.
Destaque da Revista Veja na matéria "Carreiras de Sucesso", novembro de 2003.
Entrevistado como destaque por Luis Nassif no Programa Econômico, da TV Cultura, 28 de julho de 2003.
Agraciado com o título de sócio-honorário do Núcleo Softex Campinas em reconhecimento a relevantes serviços prestados à entidade e ao desenvolvimento da indústria de software brasileiro, dezembro de 1999.

Referências 

 ↑ The great enemy of innovation, por Cesar Gon, MIT Sloan Management Review (2021)
 ↑ Digital Storm and the challenge of leading in a post-pandemic world, por Cesar Gon, MIT Sloan Management Review (2020)
 ↑ Faster, Faster: The Dawn of Lean Digital, por CI&T (2020)
 ↑ CI&T: Building an entrepreneurial management model, por Julian Birkinshaw (2020) 
 ↑ Throwing the book at digital transformation, por Julian Birkinshaw, London Business School (2020)
 ↑ Desafios para a Indústria de Software, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
 ↑ Empresa de Talentos Revista da Fapesp
 ↑ Ciência que gera riqueza, Jornal da Unicamp
 ↑ A riqueza é o saber Revista Veja
 ↑ Diferencial para exportação, Revista FAPESP
 ↑ CI&T completa processo de certificação CMMI nível 5, ComputerWord
 ↑ Lista contendo o resultado de todas as empresas avalidas pelo SEI no modelo CMMI, site oficial da SEI/CMU
 ↑ ActMinds, Jornal da Unicamp
 ↑ Unicamp Ventures - Histórico, Agência de Inovação da Unicamp
 ↑ Empresas geradas pela Unicamp, Agência de Inovação da Unicamp

Empresários do estado de São Paulo
Naturais de Amparo (São Paulo)
Alunos da Universidade Estadual de Campinas
Engenheiros de computação do Brasil